Linton může být:

 Haloperidol – prodávaný též pod obchodní značkou Linton

příjmení
 Ralph Linton (1893–1953) – americký antropolog
 Timothy Michael Linton (* 1969) – americký kytarista

Externí odkazy